Kirpuljanskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Kirpuljanskyj (* 1985), ukrainischer Moderner Fünfkämpfer 
 Pawlo Kirpuljanskyj, ukrainischer Moderner Fünfkämpfer